Anthem eller The Anthem kan syfta på: 

 The Anthem – ett musikalbum med den svenske artisten Darin
 The Anthem (Good Charlotte-låt) – en låt med den amerikanska musikgruppen Good Charlotte
 Anthem (sång) – en sång ur musikalen Chess
 Anthem – en roman av Ayn Rand, se Lovsång (roman)
 Anthem, Arizona – en ort i Arizona
 Anthem (musikalbum) – ett album som bandet Hanson släppte 2013
 Anthem (kyrkomusik) – engelsk kyrkomusik 
 Anthem (musikalbum av Black Uhuru) – av Black Uhuru
 Anthem (låt av Rush) – en låt från 1975 av det kanadensiska bandet Rush
Anthem (datorspel) – datorspel utvecklat av Bioware.
Anthem (företag) – var ett namn på ett amerikanskt försäkringsbolag mellan 2004 och 2022.